Lligassa (corda), corda o cinta que s'utilitza per lligar.
 Lligassa (unió), unió o lligam entre dues coses.
 Lligassa (acció), impediment per realitzar alguna acció.